Dix kan som auktorsförkortning betyda:

 Margaret A. Dix
 Michael W. Dix
 William Leroy Dix

Robotskapade auktorsförkortningar